Oneworld - aliança de empresas aéreas
One World (canção de Celtic Woman)
One World (canção de The Cheetah Girls)
One World (série)

Desambiguação